Cachrys gaubae är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Friedrich Nicolaus Bornmüller. Cachrys gaubae ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
gaubae